Remmers steht für:
 Remmers Gruppe, deutsche Unternehmensgruppe der Baustofftechnik

Remmers ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Friedrich Remmers (1816–1881), deutscher Buchbinder, Evangelist und Baptistenprediger
 Arend Remmers (* 1938), deutscher Prediger, Autor und Dialektforscher
 Ernst Remmers  (1868–1937), deutscher Beamtenfunktionär und Politiker (DDP)
 Hartmut Remmers (* 1952), deutscher Krankenpfleger und Pflegewissenschaftler
 Hans Hermann Remmers (1906–1963), deutscher SS-Obersturmbannführer
 Heinrich Remmers († 1640), deutscher Politiker, Ratsherr von Lübeck
 Ingrid Remmers (1965–2021), deutsche Politikerin (Linke)
 Johann Remmers (1805–1847), deutscher Geiger
 Johannes Remmers (1842–1918), deutscher Theologe
 Mike Remmers (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Thomas Remmers (* 1960), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Walter Remmers (1933–2018), deutscher Richter und Politiker (CDU), Landesminister in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
 Werner Remmers (1930–2011), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU), Landesminister in Niedersachsen

Siehe auch:
 Remmer